Davidești se poate referi la:
 Localități din România:
 Davidești, Argeș, reședința comunei cu același nume
 Davidești, Olt
 Davidești, Vaslui
 Localități din Ucraina:
 Davidești, Cozmeni